Oude Spoorbaan (Uithoorn), voormalig tracé van de Haarlemmermeerspoorlijn, in gebruik als busbaan in Uithoorn
 Oude Spoorbaan (Eindhoven), een buurt in de Einhovense wijk Rozenknopje